Лысцо́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Лысцов, Викентий Павлович (1916—2002) — советский историк и педагог, профессор.
 Лысцов, Виталий Александрович (род. 1995) — российский футболист.
 Лысцов, Иван Васильевич (1934—1994) — русский поэт и публицист.
 Лысцов, Сергей Владимирович (род. 1982) — российский легкоатлет.